Légion arménienne peut faire référence à :

 Légion arménienne, une unité de la Légion étrangère ;
 Légion arménienne (Armenische Legion), une unité de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Legio I Armeniaca et Legio II Armeniaca, des légions pseudocomitatenses  du Bas-Empire romain.